Varga Zsuzsa
 Varga Zsuzsa (1951) biológus, szabadgyök-kutató, 2015-ben megkapta a Matkovics Béla emlékérmet
 Varga Zsuzsa (1970) színésznő
 Varga Zsuzsa (1976) énekesnő

Varga Zsuzsanna
 Varga Zsuzsanna (1940–2022) Csenki Györgyné, kézilabdázó, edző
 Varga Zsuzsanna (1970) agrártörténész